Stapp ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Stapp († 2014), US-amerikanischer Aktivist und Gewerkschafter
 Babe Stapp (1904–1980), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Ben Stapp (* 1982), US-amerikanischer Jazz-Tubist
 Carl Stapp (1888–1984), deutscher Biologe
 Gustav Stapp (1926–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Henry Stapp (* 1928), US-amerikanischer Physiker
 John Paul Stapp (1910–1999), Biophysiker, der zahlreiche Selbstversuche auf Raketenschlitten unternahm
 Jack Stapp (1912–1980), Musikmanager in der Countrymusik
 Maria Elisabeth Stapp (1908–1995), deutsche Bildhauerin
 Marjorie Stapp (1921–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Milton Stapp (1792–1869), US-amerikanischer Politiker
 Scott Stapp (* 1973), US-amerikanischer Sänger und Songwriter

Stapp steht für:
 Stapp  (Einheit), ein altes Volumenmaß
 (den) Stapp, einen Ortsteil von Dinslaken, gelegen am Rhein und an der Emschermündung. Der Stapp gehört zum Stadtteil Eppinghoven.

Siehe auch:
 STAP